Termin SGCD ima više značenja.

 2-Amino-4-dezoksihorizmat sintaza, enzim
 Delta-sarkoglikan, protein